Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia 2017 – 4. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, która odbyła się 23 kwietnia 2017 na liczącej ponad 181 kilometrów trasie rozpoczynającej się w Bratysławie, a kończącej na torze wyścigowym Slovakiaring. Wyścig kategorii 1.2 był częścią UCI Europe Tour 2017.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Slovakia 2017
2017 na Słowacji
2017 w kolarstwie